Il doppio dell'All Japan Indoor Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Martin Fischer e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma Fischer quest'anno non ha partecipato.

Oswald ha giocato con Nikolaus Moser, ma ha perso nei quarti di finale contro Andrej Kumancov e Michael Ryderstedt.

Dominik Meffert e Simon Stadler hanno battuto in finale Andre Begemann e James Lemke 7–5, 2–6, [10–7].

Teste di serie

 Treat Conrad Huey /  Purav Raja (primo turno)
 Nikolaus Moser /  Philipp Oswald (quarti di finale)

 Colin Ebelthite /  Sadik Kadir (primo turno) 
 Dominik Meffert /  Simon Stadler (campioni)

Tabellone

Draw

Note 
 
 

All Japan Indoor Tennis Championships 2011
ATP Challenger Tour 2011